Unterreuten ist der Ortsname von

 Unterreuten (Eisenberg), Ortsteil der Gemeinde Eisenberg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Unterreuten (Seeg), Ortsteil der Gemeinde Seeg, Landkreis Ostallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Unterreut
 Unterreute